Верховный Совет УССР 6-го созыва:
 Начало полномочий: 12 февраля 1963 года.
 Окончание полномочий: 11 марта 1967 года.
 Состав: 469 депутатов (/ — 12 депутатов).
 Сессии: 10 (Киев).

Источники 
 Список депутатов Верховного Совета Украинской ССР 6 созыва 1963—1967 г. ЦГАВОВУ Украины: фонд № Р-1, опись № 31, единица хранения № 212, на 237 листах.
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991: Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6 созыва (1963—1967).

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991: Высшие органы государственной власти Украинской ССР.

См. также 
 :Категория:Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва

6 созыв